Rivière Savane, Rivière de la Savane et Petite rivière Savane peuvent se référer à:

Hydronymes

Rivière Savane, un affluent de la rivière Caldwell, coulant dans le secteur de Cabano de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Pierre-de-Lamy, MRC de Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, au Québec ;
 Rivière Savane, un affluent de la rivière Péribonka, coulant dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Rivière de la Savane, un affluent de la rivière Grand Calder, coulant dans Saint-Marcel (Québec) et de Sainte-Félicité (L'Islet), dans L'Islet (municipalité régionale de comté), dans Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Rivière de la Savane, un affluent de la rivière Vermillon, coulant du côté Ouest de la rivière Saint-Maurice, dans rivière-de-la-Savane, dans la MRC de Mékinac, en Mauricie, au Québec ;
 Petite rivière Savane, un affluent du Lac Témiscouata, coulant dans Saint-Louis-du-Ha! Ha! et le secteur de Cabano de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, MRC de Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, au Québec ;
 Rivière des Savanes, un affluent de la rivière des Escoumins, coulant Mont-Valin (MRC Le Fjord-du-Saguenay), au Saguenay–Lac-Saint-Jean; et dans Lac-au-Brochet (MRC) de La Haute-Côte-Nord) sur la Côte-Nord, au Québec.
 Petite rivière des Savanes, un affluent de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est traversant le Lac-au-Brochet, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, dans la Côte-Nord, au Québec ;
 Rivière Savane (rivière des Neiges), un affluent de la rivière des Neiges, dans la MRC La Jacques-Cartier, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.
 Rivière Savane du Nord, un affluent de la rivière Sainte-Anne, coulant dans Lac-Pikauba et Baie-Saint-Paul, Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
 Rivière de la Savane (île d'Orléans), un affluent du chenal des Grands Voiliers, coulant dans Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, MRC L'Île-d'Orléans, Capitale-Nationale, Québec, Canada.

Rivière Savane